El museo-casa de Emilia Pardo Bazán de La Coruña, en la comunidad de Galicia (España) se inauguró el 22 de marzo de 1979 en la calle Tabernas, 11 situada en el barrio de la Ciudad Vieja. En 1855 los padres de la escritora, D. José Pardo Bazán y Mosquera Rivera (1827-1890) y Amalia Rúa-Figueroa y Somoza (1830-1915) compran la casa situada en la calle Tabernas, 11 a Antonio Rivadeira Acebedo y su esposa, María Josefa Quiroga y Quindós, para servir de residencia familiar.

El museo comparte espacio con la Real Academia Gallega.

Historia 

En 1855 D. José Pardo Bazán y Amalia Rúa-Figueroa y Somoza, padres de Emilia Pardo Bazán, compran la casa situada en la calle Tabernas, 11 a Antonio Rivadeira Acebedo y su esposa, María Josefa Quiroga y Quindós, para servir de residencia familiar. En esta casa vivió la escritora Emilia Pardo Bazán.
El 4 de mayo de 1956 las dos últimas herederas de Emilia Pardo Bazán, María de las Nieves Quiroga y Pardo-Bazán, viuda del marqués Jose Calvanti y Manuela Esteban Collantes y Sandoval, condesa viuda de Torre Cela hacen donación de sus bienes en Madrid, en la casa de Blanca Quiroga situada en la calle Goya 23. Como representantes de la Real Academia Gallega comparecen Sebastián Martínez Risco y Macías, Ángel del Castillo López y Julio Rodríguez Yordi. En dicha acta se especifica la creación del Museo Emilia Pardo Bazán, la asignación de la casa situada en la calle Tabernas, 11 a la Real Academia Gallega, a cambio de que ésta se cuide de la conservación del museo.
El 25 de septiembre de 1959 se constituye el Patronato del Museo Emilia Pardo Bázan.
El 9 de julio de 1963, tras la muerte en Madrid de Manuela Esteban Collantes el 8 de julio de 1959, María de las Nieves Quiroga y Pardo Bazán emite un testamento abierto. En esta voluntad se especifica los objetos y bienes de la familia Pardo Bazán, así como su paradero. Sus activos son liquidados y distribuidos entre los parientes de ramas secundarias, ya que no quedan herederos directos y a instituciones con fines de caridad: la iglesia parroquial de Santiago en La Coruña, la delegación de la Cruz Roja y el “Refugio de la Caridad” dirigida por el padre Rubino.
El 2 de diciembre de 1970 muere María de las Nieves Quiroga y Pardo Bazán.
El 13 de agosto de 1971 se emite el documento notarial en el que se toma posesión del edificio verificando las existencias y seleccionando los muebles, objetos y artículos situados en el primer piso de la casa. En 20 días se habilita dos salas del Ayuntamiento de La Coruña para albergar provisionalmente el museo Emilia Pardo Bazán. Entre ese mismo año y 1979 se emprenden las reformas del edificio situado en la calle Tabernas. Se inaugura el 22 de marzo de 1979 con la asistencia de Sus Majestades los Reyes de España. Se re-inaugura el 16 de mayo de 2003.

Las salas 
El museo se divide en las siguientes salas:

Sala I. El pasillo 
En esta sala está dedicada a los tapices y muebles de estilo Isabella y otros de estética neoclásica. También se pueden encontrar los retratos de la familia Pardo Bazán así como libros escritos por varios miembros de la familia, como el padre de la escritora, José Pardo Bazán y por su hijo Jaime.

Sala II. La sala de estar 
En esta sala se celebraron importantes reuniones literarias y grandes celebraciones, entre las que destaca la celebrada en 1903 para homenajear a Miguel de Unamuno.

Sala III. Producción literaria 
Esta sala se divide en cinco espacios.
En el primero se encuentran expuestas las publicaciones procedentes de la biblioteca personal de la escritora y los libros dedicados a la autora.
El segundo espacio habla de la “Cuestión Feminista”, sobre la lucha de la escritora en un mundo preferentemente masculino así como los logros conseguidos por otras mujeres.
El tercero espacio está dedicado a la faceta periodística de la autora gallega.
El cuarto espacio está dedicado a Marineda, que es el apodo utilizado por la escritora para nombrar a La Coruña.
El quinto y último espacio está dedicado a una serie de artículos publicados en la Voz de Galicia en 1896 sobre la controversia entre Manuel Murgía y Emilia Pardo Bazán. También se encuentra en este espacio el discurso de la autora agradeciendo la presidencia honorífica de la Real Academia Gallega.

Sala IV. El armario de trabajo 
Se hayan retratos familiares, fotografías, obras literarias, notas autobiográficas, un prólogo a la primera edición de “Los pazos de Ulloa” entre otros documentos.

Horario de visita 

Los fines de semana y festivos el museo permanece cerrado.

Referencias

Enlaces externos 
 Historia de la casa-museo Emilia Pardo Bazán 
  Historia de la casa Emilia Pardo Bazán
 Las salas del museo
 Opinión La Coruña
 Cervantes Virtual